Jack Peter Miller (Townsville, 18 januari 1995) is een Australisch motorcoureur.

Carrière
In 2011 won Miller de 125cc-klasse van het Duitse IDM-kampioenschap. In 2011 maakte hij met een wildcard ook zijn debuut in de 125cc-klasse van het wereldkampioenschap wegrace in de Grand Prix van Duitsland op een Aprilia. Later dat jaar mocht hij vanaf de Grand Prix van San Marino het seizoen afmaken op een KTM als vervanger van Péter Sebestyén. In 2012 maakte hij zijn fulltime debuut in de Moto3-klasse, de vervanger van de 125cc, op een Honda, waarbij een vierde plaats in Duitsland zijn beste resultaat was. In 2013 stapt hij over naar een FTR Honda, waarop hij regelmatig in de top 10 finisht en op de zevende plaats in het kampioenschap eindigde. In 2014 keerde hij terug op een KTM en won de Grands Prix van Qatar, de Amerika's, Frankrijk, Duitsland, Australië en Valencia. Doordat hij enkele keren uitviel tijdens het seizoen, verloor hij de wereldtitel op twee punten na aan Álex Márquez. Desondanks stapte hij in 2015 direct over naar de MotoGP, waar hij in de Open-klasse uitkomt op een Honda voor het Team LCR. Hij eindigde regelmatig in de punten en werd negentiende in het kampioenschap met 17 punten.

In 2016 bleef Miller in de MotoGP rijden op een Honda en stapte hij over naar het Marc VDS Racing Team. De start van het seizoen was teleurstellend met veel uitvalbeurten. Tijdens de TT Assen, waarin veel regen viel, wist hij een verrassende overwinning te behalen nadat achtereenvolgens Yonny Hernández, Andrea Dovizioso en Valentino Rossi vanuit de leiding crashten en vervolgens Marc Márquez in te halen. Hij was hiermee de eerste voormalig Moto3-coureur die een MotoGP-race won, de eerste Australiër sinds Casey Stoner in de Grand Prix van Australië 2012 die een Grand Prix won en de eerste niet-fabrieksrijder sinds Toni Elías in de Grand Prix van Portugal 2006 die won.

In 2018 tekende hij bij het Moto-GP team: Pramac Ducati. Dit is het satelliet team van Ducati. Zijn teamgenoot was Francesco Bagnaia. 

Miller heeft in de seizoenen 2021 en 2022 een plekje in het fabrieksteam van Ducati, samen met zijn huidige teamgenoot Francesco Bagnaia.

Statistieken

Grand Prix

Per seizoen

Per klasse

Races per jaar
(vetgedrukt betekent pole positie; cursief betekent snelste ronde)

Australisch motorcoureur
MotoGP-coureur